Franska ligan kan vara

Championnat de France de handball – Frankrikes högsta handbollsdivision för herrar
Ligue 1 – franska fotbollsligans högsta division
Ligue Magnus – franska ishockeyns högsta division